Paxtal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paxtal, Mazatán, Chiapas, 
 Paxtal, Villa Comaltitlán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar